Paulus IV van Constantinopel, patriarch van Constantinopel (780-784)
 Paus Paulus IV (1476-1559), paus (1555-1559)